

Patronymes 
Rozov (masculin ; ) ou Rozova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Valeri Rozov (1964-2017), BASE jumper russe
 Viktor Rozov (1913-2004), dramaturge soviétique

Divers 
 (4070) Rozov est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme russe